Turnê Saturno: 2012-2014 é o álbum ao vivo não-oficial da banda Capital Inicial

Faixas 
 "O Bem, O Mal e o Indiferente" (Alvin L, Dinho Ouro Preto, Robledo Silva) - 4:49
 "Independência" (Dinho, Fê Lemos, Flávio Lemos, Loro Jones, Bozo Barretti) - 3:12
 "A Sua Maneira (De Música Ligera)" (Gustavo Cerati, Zeta Bosio; versão: Dinho) - 4:32
 "O Lado Escuro da Lua" (Alvin L, Dinho Ouro Preto) - 4:17
 "O Cristo Redentor" (Alvin L, Dinho Ouro Preto) - 3:45
 "Fátima" (Flávio Lemos, Renato Russo) - 3:55
 "Que País é Esse?" (Renato Russo) - 3:25
 "Quatro Vezes Você" (Alvin L, Dinho Ouro Preto) - 3:55/4:15
 "Primeiros Erros (Chove)" (Kiko Zambianchi) - 5:25
 "Música Urbana" (Fê Lemos, Flávio Lemos, André Pretorius, Renato Russo) - 5:33
 "Como Se Sente" (Alvin L, Dinho Ouro Preto) - 3:17
 "Depois da Meia-Noite" (Pit Passarell, Dinho Ouro Preto) - 3:33
 "Respirar Você" (Alvin L, Dinho Ouro Preto) - 4:12
 "Como Devia Estar" (Alvin L, Dinho Ouro Preto, Kiko Zambianchi) - 3:51
 "Natasha" (Alvin L, Dinho Ouro Preto) - 4:39
 "Veraneio Vascaína" (Flávio Lemos, Renato Russo) - 2:55

Formação 
 Dinho Ouro Preto → Vocal e Violão (em "Natasha")
 Fê Lemos → Bateria e Vocais (em "Que País é Esse" e "Música Urbana")
 Flávio Lemos → Baixo
 Yves Passarell → Guitarra
 Fabiano Carelli → Guitarra e Vocais
 Robledo Silva → Teclados e Vocais

Álbuns de Capital Inicial
Álbuns de 2014